Michael Alldredge (13 de abril de 1940 – 19 de dezembro de 1997) foi um ator estadunidense. Ao longo de sua carreira, iniciada em 1976, Alldredge participou de mais de 31 filmes e de algumas séries de televisão, sendo um dos seriados, Punky Brewster de (1984).

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos